Maius war im altrömischen Kalender zunächst der dritte Monat des Amtsjahres sowie Vorläufer des Monats Mai. Er ist nach der griechischen Göttin Maia, der Tochter des Titanen Atlas, benannt, die mit der römischen Fruchtbarkeitsgöttin Bona Dea, deren Fest im Mai gefeiert wurde, identifiziert werden kann. Im Gegenzug leitet der römische Dichter Ovid eine andere Etymologie her, laut der der Monat nach den maiores, den „Älteren“, und der Folgemonat Juni nach den iuniores, den „Jünglingen“, benannt ist (Fasti VI.88) und dem etruskischen Monat Amphilus entspricht.

Im Jahr 153 v. Chr. wurde der Jahresbeginn des Amtsjahres auf den 1. Januar verlegt, weshalb der Monat Maius im Amtsjahr an die fünfte Stelle rückte. Die Kalenderreform des Gaius Iulius Caesar ließ Maius ab 45 v. Chr. im julianischen Kalender mit 31 Tagen in unveränderter Länge bestehen.

Tage des Maius

Siehe auch 
 Liste der Feste und Feiertage im römischen Reich

Literatur 
 Jörg Rüpke: Die Religion der Römer. Beck, München 2006, ISBN 3-406-47175-7

Weblinks 
 Calendarium Romanum auf der lateinischen Wikipedia
 Index dierum calendarii Romani auf der lateinischen Wikipedia

Einzelnachweise 

Monat des Römischen Kalenders